Лас Лагунитас има више значења:

 Лас Лагунитас (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Лагунитас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Лагунитас (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лагунитас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лагунитас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лагунитас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лагунитас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лагунитас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Лагунитас (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Лагунитас (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Лагунитас (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Лагунитас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Лагунитас (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Лагунитас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Лагунитас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику